Henri-Marie Guilluy (1911-2008) ;
 Christophe Guilluy (1964), géographe français.